Кнежа може да се отнася за:

 Кнежа – град в България, област Плевен, община Кнежа
 Кнежа – село в Словения, регион Горишка, община Толмин
 Кнежа – река в Словения